Рындзюн — фамилия:

 Рындзюн, Владимир Ильич (1897—1953) — русский писатель, публицист и журналист.
 Рындзюн, Илья Гилелевич (1854—?) — русский врач, титулярный советник.

 Клачко-Рындзюн, Соломон (Salomón Klaczko-Ryndziun, род. 1933) — немецкий учёный в области системного анализа и когнитивистики.